Das Mixed der Wimbledon Championships 2017 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Heather Watson und Henri Kontinen. Sie unterlagen im Finale Martina Hingis und Jamie Murray.

Preisgelder 
Im Mixed wurden pro Team die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Mixed
2017